Fayette County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Fayette County, Alabama
 Fayette County, Georgia
 Fayette County, Illinois
 Fayette County, Indiana
 Fayette County, Iowa
 Fayette County, Kentucky
 Fayette County, Ohio
 Fayette County, Pennsylvania
 Fayette County, Tennessee
 Fayette County, Texas
 Fayette County, West Virginia

Se även 
Lafayette County